Васи́лий Карата́ев:
 
 Каратаев, Василий Осипович (1926—1990) — якутский олонхосут.